

Пайн-Веллі — місто, штат Нью-Джерсі
 Пайн-Веллі — місто, штат Вісконсин
 Пайн-Веллі — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Пайн-Веллі — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Пайн-Веллі — переписна місцевість, штат Юта